Югансон — фамилия.

Известные носители:
 Югансон, Константин Александрович (1898—1957) — советский военачальник, дивизионный комиссар.
 Югансон, Николай Оттович (род. 1927) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Юхансон
 Юханссон
 Иогансон